Сербин (Сербина) — фамилия и топоним.

Носители фамилии

Сербин 
 Сербин, Андрей Викторович (род. 1981) — российский футболист.
 Сербин, Василий Феодосиевич (1918—2002) — дирижёр и хормейстер
 Сербин, Владимир Михайлович (1896—1944) — генерал-майор.
 Сербин, Войца Станиславович (ум. 1689) — генеральный есаул и переяславский полковник Войска Запорожского.
 Сербин, Григорий Иванович (1912—1967) — полный кавалер ордена Славы.
 
 Сербин, Игорь Владимирович (1960—2012) — писатель, актёр, режиссёр, продюсер, шоумен.
 Сербин, Лидия Спиридоновна — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Сербин, Олег Олегович (род. 1982) — украинский библиотекарь, доктор наук.
 Сербин, Павел Георгиевич (род. 1978) — виолончелист.
 Сербин, Роман (род. 1939) — канадский историк.
 Сербин, Фёдор Петрович (1919—1999) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Сербин, Юрий Владимирович (1888—1963) — участник Белого движения на Юге России, полковник Генерального штаба.
 Сербин, Яков — киевский печатник и гравер второй половины XVIII века.

Сербина

Двойные фамилии 
 Алексенко-Сербин, Тихон Михайлович (1869—1941) — советский учёный, инженер и изобретатель.

Топонимы 
 Сербин — невключённая община в юго-западном округе Ли, штат Техас, США.
 Сербин — хутор в Славянском районе Краснодарского края России.

См. также 
 Сербиненко
 Сербинович